FIM Dansk Metal Danish Speedway Grand Prix był czwartą imprezą w sezonie 2011 z cyklu Grand Prix.
Zawody odbyły się 11 czerwca 2011 na stadionie Parken w Kopenhadze.

Zawodnicy 
Komisja Speedway Grand Prix nominowała Mikkela B. Jensena dziką kartą. Jako rezerwa jedzie Michael Jepsen Jensen i drugi rezerwowy to Kenni Larsen.
Losowanie pozycji startowych odbyło się 11 czerwca o godzinie 13:00 czasu letniego.

Wyniki

Bieg po biegu 
 (56,94) Lindbäck, Holder, Hampel, Holta
 (56,09) Łaguta, Bjerre, Pedersen, Sayfutdinov
 (56,43) Hancock, Crump, Jensen, Kołodziej (d)
 (56,53) Jonsson, Gollob, Lindgren, Harris
 (57,22) Holder, Bjerre, Jonsson, Jensen
 (56,94) Pedersen, Hampel, Hancock, Gollob
 (56,37) Crump, Lindgren, Sayfutdinov, Lindbäck
 (57,09) Harris, Łaguta, Holta, Kołodziej
 (57,19) Crump, Holder, Pedersen (w), Harris (w)
 (56,97) Lindgren, Hampel, Bjerre, Kołodziej
 (57,22) Gollob, Łaguta, Jensen, Lindbäck
 (57,25) Holta, Sajfutdinow, Hancock, Jonsson (w)
 (56,21) Gollob, Sajfutdinow, Holder, Kołodziej
 (56,41) Hampel, Crump, Jonsson, Łaguta
 (57,07) Harris, Hancock, Lindbäck, Bjerre
 (56,81) Pedersen, Holta, Lindgren, Jensen
 (57,32) Hancock, Holder, Lindgren, Łaguta
 (57,57) Hampel, Sajfutdinow, Harris, Jensen
 (57,65) Kołodziej, Jonsson, Lindbäck, Pedersen (w)
 (57,37) Gollob, Crump, Bjerre, Holta
 Półfinały:
 (56,87) Hancock, Crump, Lindgren, Harris
 (56,28) Gollob, Holder, Hampel, Pedersen
 Finał:
 (56,50) Gollob, Crump, Holder, Hancock

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy 

Dania
2011
2011 w Danii
Sport w Kopenhadze